Ian Williams (né en 1963), un joueur de rugby à XV australien;
 Ian Williams (né en 1970), un musicien américain ;
 Ian Williams joueur de hockey sur glace canadien.
 Ian Williams Champion de match racing
 Ian Williams, navigateur britannique, champion du monde 2007 de Match-Race.
 Ian Williams, écrivain canadien